Die Interwetten Baltic Sea Darts Open 2023 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 24. bis zum 26. Februar 2023 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das erste Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Austragungsort war dabei die Wunderino Arena in Kiel.

Sieger wurde der Engländer Dave Chisnall, der sich im Finale mit 8:5 gegen seinen Landsmann Luke Humphries durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 31. Januar 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 13. Februar 2023
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 31. Januar 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 10. Februar 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 10. Februar 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 17. Februar 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 11. Februar 2023

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Michael van Gerwen
  Damon Heta
  Rob Cross
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  Nathan Aspinall
  Michael Smith
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  Gerwyn Price
  Danny Noppert
  Ryan Searle
  Martin Schindler
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh

Tour Card Qualifier
  Ricky Evans
  Graham Usher
  Arron Monk
  Ryan Joyce
  Mario Vandenbogaerde
  Raymond van Barneveld
  Stephen Bunting
  Keegan Brown
  James Wade
  Ritchie Edhouse
  Richard Veenstra
  Shaun Wilkinson
  Niels Zonneveld
  Steve Beaton
  Lewy Williams
  Bradley Brooks
  Adrian Lewis
  Ryan Meikle

  Josh Payne
  Jermaine Wattimena
  Brendan Dolan
  William O’Connor
  Daryl Gurney
  Ted Evetts

Associate Qualifier
  Martijn Dragt
  Jeroen Mioch

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

Host Nation Qualifier
  Niko Springer
  Lukas Wenig

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Filip Šebesta

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Kiel
European Darts Tour 2023